Hegering steht für:
 Hegering, regionale Untergliederungen der Jägerschaften

Hegering ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz-Gerd Hegering (* 1943), deutscher Informatiker
 Marina Hegering (* 1990), deutsche Fußballspielerin